

Походження прізвища 

На думку професора Павла Чучки, на Закарпатті прізвище Рябець пішло з Міжгірщини, воно означає рибу пструг (форель). Назва риби стала людським прізвищем. Пізніше він уточнив, що Рябець — особове ім'я прізвиськового типу, яке походить від апелятиву рябець котрий в одних регіонах позначає «вид шуліки», у інших — «горобину», а ще в інших — рибу «форель». Краєзнавець Микола Щербина вважає, що прізвище Рябець походить від прийменника рябий та означає був покритий ластовинням або шрамами від віспи.

Відомі носії прізвища 

 Рябець Людмила Віталіївна — український науковець у галузі філології, кандидат філологічних наук.
 Рябець Михайло Михайлович — заслужений юрист України, голова Центральної виборчої комісії (1997–2004).
 Рябець Мотрьона Митрофанівна — український радянський діяч, лікар-педіатр.
 Рябець Сергій Володимирович — український кінооператор.

Примітки 

Українські прізвища